Лебя́жий переу́лок — небольшая улица в центре Москвы между Боровицкой площадью и Ленивкой.

История 
Название известно с 1737 года. Веком раньше здесь был известен Лебяжий пруд на реке Неглинной. Здесь же находился Лебяжий двор, где разводили птиц для царского стола.

Описание 
Лебяжий переулок расположен напротив южной оконечности Александровского сада в непосредственной близости от Кремля. Начинается от Боровицкой площади у северной рампы Большого Каменного моста, проходит немного на юг, затем поворачивает на юго-запад параллельно Волхонке и выходит на Ленивку.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1 — Доходный дом Г. Г. Солодовникова (1913, арх. С. М. Гончаров) Главным украшением здания являются ценные керамические панно начала ХХ века. Два из них — парные, остальные — самостоятельны как по технике исполнения, так и по сортам плитки. Снизу трудно различить сюжеты, тем более подписи к ним. Это иллюстрации к балладе Алексея Толстого «Боривой» с цитатами из нее. Возможно, их изготовили на Абрамцевском заводе Саввы Мамонтова. Не исключено, что для нескольких сюжетов использовались эскизы Врубеля.
 № 9/2 — Винный склад Протопопова (1889, арх. С. С. Эйбушиц)

По чётной стороне
 № 6 — Доходный дом (начало XX в.);
 № 8/4, стр. 1 — Доходный дом (1903, архитектор А. М. Калмыков). Сейчас — Российский союз офицеров запаса;
 № 8/4, стр. 3 — Фотошкола «Свои люди».

В кинематографе 
 В Лебяжьем переулке проживал герой-жулик сюжета «Плата за страх» («Фитиль» № 93, 1975)

См. также 
 Кравчий

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Лебяжий пер.: учреждения и организации.
 Официальный сайт фотошколы "Свои люди"

Переулки Москвы